Кристалес има више значења:

 Кристалес (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кристалес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику